

Carriera

Club 
Ha giocato complessivamente 151 partite nella massima serie greca con varie squadre.

Collegamenti esterni